Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des CONCACAF Gold Cups 2011 in den USA. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Jede Mannschaft darf maximal 23 Spieler nominieren.

Die statistischen Angaben (Spiele, Tore, Karten) beziehen sich nur auf die Einsätze der Spieler bei diesem Turnier.

Gruppe A

Costa Rica

Kuba

El Salvador

Mexiko 

Die folgenden Spieler hatte Mexiko, aufgrund der Suspendierung von fünf Spielern wegen eines positiven Dopingtests, nachnominiert.

Gruppe B

Guatemala

Grenada

Honduras

Jamaica

Gruppe C

Kanada

Guadeloupe

Panama

Vereinigte Staaten

Einzelnachweise

Weblinks 
 offizielle CONCACAF-Website in Englisch und Spanisch
 Profile der Teams beim Gold Cup

Kader
Kaderliste